Чемпионат мира по стрельбе из лука 1947 года — 11-й чемпионат мира по стрельбе из лука прошёл в Праге (Чехословакия) в августе и был организован Всемирной Федерации стрельбы из лука (FITA).

Медалисты

Классический лук

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA

Спорт в Чехословакии в 1947 году
Чемпионаты мира по стрельбе из лука
Стрельба из лука
Чемпионаты мира в Чехословакии
Международные спортивные соревнования в Праге
Август 1947 года
Международные соревнования по стрельбе из лука в Чехословакии